Pułki piechoty (strzelców) noszące numer „68”:

Wojska Polskiego
 68 Pułk Piechoty (1919-1939)

Austro-węgierski
 Węgierski Pułk Piechoty Nr 68 (1860-1918)

Niemiecki
 68 Pułk Piechoty (6 Reński) – sformowany 5 maja 1860; stacjonował w Koblencji (Koblenz); przyporządkowany do IX Korpusu Armii Niemieckiej

Rosyjski
 68 Borodiński Pułk Piechoty (1796-1918)